Topa – nazwisko
 Topa – rzeka w Rumunii, dopływ Czarnego Kereszu
 Țopa – wieś w Rumunii

Ludzie o nazwisku Topa 
 Bartłomiej Topa – polski aktor
 Wojciech Topa – polski skrzypek, lutnik, muzyk zespołu Zakopower

Zobacz też 
 Topa de Criș
 Topa de Jos
 Topa de Sus
 Topa Mică